Главни чланак: Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2010.

Бранилац титуле је био Хуан Мартин дел Потро, али је одлучио да не учествује у такмичењу, пошто је због операције ручног чланка почео да тренира тек у августу. Дел Потро је тако, после Кена Роузвола (1971) и Пита Сампраса (2003), постао трећи тенисер који није бранио титулу на овом турниру.

Рафаел Надал је освојеном титулом постао тек четврти тенисер у Опен ери који је комплетирао "Грен слем каријере" (најмање једну освојену титулу на сваком од четири највећа турнира). Након њега, то је пошло за руком само Новаку Ђоковићу на Отвореном првенству Француске у тенису 2016. године.

Носиоци 

  Рафаел Надал (шампион) 
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Новак Ђоковић (финале)
  Енди Мари (треће коло)
  Робин Седерлинг (четвртфинале)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Томаш Бердих (прво коло)
  Фернандо Вердаско (четвртфинале)
  Енди Родик (друго коло)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Марин Чилић (друго коло)
  Михаил Јужни (полуфинале)
  Јирген Мелцер (четврто коло)
  Николас Алмагро (треће коло)
  Иван Љубичић (прво коло)
  Маркос Багдатис ''(прво коло)

<ol start="17">
 Гаел Монфис ''(четвртфинале)
 Џон Изнер ''(треће коло)
 Марди Фиш ''(четврто коло)
 Сем Квери ''(четврто коло)
 Алберт Монтањес ''(четврто коло)
 Хуан Карлос Фереро ''(треће коло)
 Фелисијано Лопез ''(четврто коло)
 Ернестс Гулбис ''(прво коло)
 Станислас Вавринка ''(четвртфинале)
 Томаз Белучи ''(друго коло)
 Фернандо Гонзалес(прво коло, предао меч због повреде)
 Радек Штјепанек ''(прво коло)
 Филип Колшрајбер ''(друго коло)
 Хуан Монако ''(прво коло)
 Давид Налбандијан ''(треће коло)
 Лејтон Хјуит ''(прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=1. коло
| RD2=2. коло
| RD3=3. коло
| RD4=Осмина финала

| RD1-seed01=10
| RD1-team01= Д. Ферер 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А. Долгополов
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б. Бекер
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д. Брандс
| RD1-score04-1=6<sup>1
| RD1-score04-2=6<sup>5
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ј. Нијеминен
| RD1-score05-1=6<sup>1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06={{Nowrap| Д. Химено-Травер}}
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ж. Шарди 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Е. Гулбис 
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6<sup>1
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= Д. Налбандијан
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6<sup>6
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=-{Q}-
| RD1-team10= Р. де Вуст
| RD1-score10-1=6<sup>4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ф. Сера
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ф. Мајер
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П. Риба 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6<sup>1
| RD1-seed14=-{Q}-
| RD1-team14= А. Манарино
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=4
| RD1-score14-5=7

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф. Фоњини 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=3
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ф. Вердаско 
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=4
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= Д. Ферер 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б. Бекер
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2010.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно